Ilja Vladimirovič Bjakin (), ruski hokejist, * 2. februar 1963, Sverdlovsk (danes Jekaterinburg), Rusija.

Bjakin je v sovjetski oziroma ruski ligi igral za klube Sverdlovsk Automobilist, Spartak Moskva in CSKA Moskva, skupno je na 378-ih prvenstvenih tekmah dosegel 80 golov, v drugem delu kariere je igral v različnih ligah po svetu, tudi v ligi NHL za kluba Edmonton Oilers in San Jose Sharks. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na enih Olimpijskih igrah, na katerih je osvojil zlato medaljo, in treh Svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil dve zlati in bronasto medaljo, za rusko reprezentanco pa na treh Svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil eno zlato medaljo. Za obe reprezentanci skupaj je nastopil na 109-ih tekmah, na katerih je dosegel 21 golov.

Pregled kariere 

|-
| Sovjetska zveza
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 81
|
| 5
| 1
| 0
| 1
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 82
|
| 7
| 0
| 4
| 4
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sverdlovsk Avtomobilist
| Sovjetska liga
| 82/83
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 83
|
| 7
| 1
| 5
| 6
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 83/84
|
| 44
| 9
| 12
| 21
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 84/85
|
| 46
| 7
| 11
| 18
|
| 56
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 85/86
|
| 34
| 8
| 7
| 15
|
| 41
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sverdlovsk Avtomobilist
| Sovjetska 2. liga
| 86/87
|
| 28
| 11
| 7
| 18
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sverdlovsk Avtomobilist
| Sovjetska liga
| 87/88
|
| 30
| 10
| 10
| 20
|
| 37
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 88
|
| 8
| 1
| 4
| 5
| +4
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sverdlovsk Avtomobilist
| Sovjetska liga
| 88/89
|
| 40
| 11
| 9
| 20
|
| 53
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 89
|
| 9
| 0
| 2
| 2
| +2
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sverdlovsk Avtomobilist
| Sovjetska liga
| 89/90
|
| 27
| 14
| 5
| 19
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 90
|
| 10
| 0
| 3
| 3
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 90/91
|
| 29
| 4
| 7
| 11
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 91
|
| 10
| 2
| 1
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SC Rapperswil-Jona
| Švicarska 2. liga
| 91/92
|
| 36
| 27
| 40
| 67
|
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 92
|
| 6
| 3
| 1
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EV Landshut
| Nemška 2. liga
| 92/93
|
| 44
| 12
| 19
| 31
|
| 43
|
| 6
| 5
| 6
| 11
|
| 6
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 93
|
| 8
| 3
| 4
| 7
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 93/94
|
| 44
| 8
| 20
| 28
| -3
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Cape Breton Oilers
| AHL
| 93/94
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12
| 2
| 9
| 11
|
| 8
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 94
|
| 6
| 2
| 3
| 5
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avtomobilist Jekaterinburg
| Ruska liga
| 94/95
|
| 4
| 3
| 2
| 5
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 94/95
|
| 13
| 0
| 5
| 5
| -9
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kansas City Blades
| IHL
| 94/95
|
| 1
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|
| 16
| 4
| 10
| 14
|
| 43
|-
| Malmö IF Redhawks
| Švedska liga
| 95/96
|
| 36
| 10
| 15
| 25
|
| 52
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
| 34
|-
| Malmö IF Redhawks
| Švedska liga
| 96/97
|
| 47
| 11
| 14
| 25
|
| 78
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| San Antonio Dragons
| IHL
| 97/98
|
| 6
| 0
| 1
| 1
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Las Vegas Thunder
| IHL
| 97/98
|
| 52
| 3
| 7
| 10
|
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Ruska liga
| 98/99
|
| 21
| 3
| 6
| 9
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lada Toljati
| Ruska liga
| 99/00
|
| 37
| 9
| 13
| 22
|
| 83
|
| 7
| 0
| 2
| 2
|
| 18
|-
| Lada Toljati
| Ruska liga
| 00/01
|
| 35
| 1
| 3
| 4
|
| 54
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|-
| CSKA Moskva
| Ruska liga
| 01/02
|
| 20
| 1
| 9
| 10
| -6
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Ruska liga
| 02/03
|
| 27
| 1
| 6
| 7
| -7
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avangard Omsk
| Ruska 3. liga
| 02/03
|
| 1
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avangard Omsk
| Ruska liga
| 02/03
|
| 15
| 0
| 1
| 1
| -1
| 12
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|-
| Junost Minsk
| Beloruska liga
| 03/04
|
| 27
| 8
| 14
| 22
|
| 34
|
| 10
| 2
| 2
| 4
|
| 8
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 820
| bgcolor="#7FFF00" | 184
| bgcolor="#7FFF00" | 273
| bgcolor="#7FFF00" | 457
| bgcolor="#7FFF00" | -20
| bgcolor="#7FFF00" | 889
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 64
| bgcolor="#7FFF00" | 14
| bgcolor="#7FFF00" | 30
| bgcolor="#7FFF00" | 44
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 123
|}

Glej tudi
Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Sovjetski hokejski reprezentanti
Ruski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Edmonton Oilers)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1993
Hokejisti Avtomobilist Jekaterinburg
Hokejisti Spartak Moskva
Hokejisti CSKA Moskva
Hokejisti SC Rapperswil-Jona
Hokejisti EV Landshut
Hokejisti Edmonton Oilers
Hokejisti Cape Breton Oilers
Hokejisti San Jose Sharks
Hokejisti Malmö IF Redhawks
Hokejisti San Antonio Dragons
Hokejisti Las Vegas Thunder
Hokejisti Lada Toljati
Hokejisti Avangard Omsk
Hokejisti Junost Minsk
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih